

Unités 
 Carat, unité de masse des gemmes (pierres précieuses) en gemmologie
 Carat, unité sans dimension utilisée par certains pays pour mesurer le titre des métaux précieux (par exemple l'or) : 1/24 en masse

Patronymes 

 Fabienne Carat (1979-), actrice française ;
 Jacques Carat (1919-2009), homme politique français.

Autres 
 Carat, chanson de Sifow, sorti en 2007
 Espace Carat, parc des expositions et des congrès d'Angoulême, situé à L'Isle-d'Espagnac
 Carat, chaînes de bijouteries du groupe Migros
 Carat, filiale de l'agence de publicité Dentsu Aegis Network
 CARAT pour